Энрике де Агуинага Лопес (; , Вальверде-дель-Фресно — , Мадрид) — испанский журналист, преподаватель и историк журналистики.

Родился в семье ветеринарного врача, близкого друга будущего политика и дипломата . В 1941 году получил диплом учителя начальной школы, затем окончил  (1946).

Начал журналистскую карьеру в 1947—1950 гг. как главный редактор нового журнала Hermandad (), имевшего подзаголовок «Национальный еженедельник испанских рабочих» (). В 1948—1966 гг. работал в официальном органе партии фалангистов, ежедневной газете , также дослужившись до главного редактора, в 1976—1979 гг. вернулся в газету как колумнист. В качестве колумниста сотрудничал также с развлекательной газетой  (1980—1986) и консервативно-католическим изданием  (1991—1992), выступал во многих других печатных изданиях, в 1952—1954 гг. также репортёр Испанского национального радио.

Преподавал в Государственной школе журналистики с 1953 года до её закрытия в 1975 году, в 1958—1962 гг. её секретарь. Одновременно преподавал в  с 1962 года до её закрытия в 1973 году. Преподаватель факультета информационных наук Мадридского университета Комплутенсе с момента его создания в 1971 году до 1989 года (и затем ещё до 2003 года в качестве эмерита), в 1982 году получил докторскую степень. В 1988 году основал в университете Комплутенсе отдельную магистратуру по журналистике под эгидой газеты ABC и руководил ею до 2009 года — этот проект, по словам самого Агуинаги, позволил ему полностью составить программу обучения журналистике по собственному усмотрению.

На протяжении всей жизни много писал на мадридские городские темы, с 1952 г. участвовал в работе , в 1998—2002 гг. его президент. Основатель (2006) и директор (до 2013 г.) журнала Ilustración de Madrid, в 2000—2011 гг. преподавал историю Мадрида в программе образования взрослых в . В 1976—1977 гг. генеральный секретарь .

Автор ряда книг по истории и теории журналистики, а также об истории Мадрида, — в том числе: «Мадрид за четыре столетия» (; 1961), «Журналистика как профессия» (; 1980), «Эпистемология журналистской работы» (; 1984), «Научный аспект журналистики» (; 1994) и т. д. Несколько книг Агуинаги посвящены Хосе Антонио Примо де Ривере.

Действительный член  (1996).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Института мадридских исследований
 Биография на сайте Королевской академии учёных Испании

Журналисты Испании
Преподаватели Мадридского университета Комплутенсе‎